Kirksey ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kirksey (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Larry Kirksey, US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Morris Kirksey (1895–1981), US-amerikanischer Leichtathlet und Olympiasieger